Stelis steht für
 Stelis (Orchidee), eine Gattung aus der Familie der Orchideen 
 lat. Bezeichnung der Düsterbienen aus der Familie der Megachilidae in der Ordnung der Hautflügler